Більше ніколи — одна з найвідоміших картин французького художника Поля Гогена.
 Більше ніколи — тринадцята серія четвертого сезону американського науково-фантастичного телевізійного серіалу «Цілком таємно».